Ралли Дакар проводилось в 2007 году в 29-й раз. Оно прошло с 6 января по 21 января из Лиссабона (Португалия) до Дакара (Сенегал). Последний «Дакар» проводившийся на африканском континенте.

Участники 
На гонку были заявлены 250 мотоциклов, 187 автомобилей и 88 грузовиков. Официальный список участников был объявлен 5 января 2007 года, после административной и технической проверки все участники были допущены до гонки.

На 29-й ралли Дакар было заявлено 525 команд из 42 стран, что больше чем во всех предыдущих гонках. Многие участвовали в гонке первый раз: 38% мотогонщиков и 10 % автогонщиков были новичками. А 40 % участников были в возрасте от 18 до 39 лет.

Маршрут

Победители этапов

Результаты

Мото

Авто

Грузовики

Сходы

Мото 
 4-й этап: Элмер Саймонс — южноафриканский гонщик погиб в результате падения с мотоцикла на высокой скорости
 7-й этап: Хорди Виладомс, Давид Фретинье
 8-й этап: Рубен Фария
 9-й этап: Джованни Сала
 13-й этап: Марк Кома
 14-й этап: Эрик Абижу — французский гонщик погиб после окончания хронометрируемой секции, предположительно из-за сердечного приступа

Авто 
 2-й этап: Эллен Лор
 5-й этап: Мики Биазион
 6-й этап: Герлен Шишери
 7-й этап: Ари Ватанен
 8-й этап: Маркку Ален

Грузовики 
 5-й этап: Владимир Чагин
 7-й этап: Ян де Роой, Жерар де Роой

Ход гонки

Мото 
На двух европейских этапах лидировали гонщики на мотоциклах Yamaha — португальцы Фария и Родригес. После переезда в Африку на первые роли вышли представители KTM. За лидерство повели борьбу прошлогодний победитель Марк Кома и его соотечественник Исидре Эстеве Пуйоль. На 8-м этапе Пуйоль столкнулся с серьёзными проблемами, потеряв 2 часа. На второе место вышел чемпион 2005 года француз Сириль Депре. Кома уверенно лидировал, но на 13-м этапе попал в тяжёлую аварию и сошёл с дистанции, что принесло победу Депре.

Авто 
На первых этапах гонки доминировали автомобили Volkswagen: экипажи Карлоса Сайнса, Жиниэля де Виллерса и Карлуша Сусы уверенно лидировали после шести этапов. Однако на 7-м этапе Суса потерял много времени из-за конфликта с собственным штурманом, на 8-м Сайнс потерял второе место из-за проблем с рулевым управлением, а на 9-м де Виллерс лишился шансов на победу из-за сгоревшего двигателя (он завершил гонку лишь на 11-м месте в общем зачёте). На первые роли вышли пилоты Mitsubishi Стефан Петерансель и Люк Альфан, прошедшие остальные этапы приблизительно в одном ритме и завершившие гонку с разрывом лишь в 7,5 минут, но так и не выигравшие ни одного этапа. Третьим стал Жан-Луи Шлессер на багги собственной конструкции.

Грузовики 
Начало гонки прошло в борьбе КАМАЗа Владимира Чагина, GINAF Жерард де Рооя и MAN Ханса Стейси. На 5-м этапе Чагин попал в тяжёлую аварию и разбил грузовик, в лидеры вышел Стейси. После схода де Рооя на 8-м этапе преследователем лидера стал Ильгизар Мардеев, однако голландец уверенно наращивал преимущество над вторым КАМАЗом и довёл гонку до победы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Они не увидят Дакар lenta.ru, 2007
 

2007 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам